Auxesis (kever)
Auxesis (stijlfiguur), in de taal